

Pessoas 
 Jovino José Fernandes — empresário brasileiro
 Padre Zezinho (José Fernandes de Oliveira) — padre dehoniano, escritor e músico brasileiro
 Armando José Fernandes — compositor português
 Francisco Fernandes Costa (Francisco José Fernandes Costa) — jurista e político português
 José Feliciano Fernandes Pinheiro — escritor, magistrado e político brasileiro
 José Fernandes de Lima — usineiro, advogado, professor, político, escritor e historiador brasileiro
 José Carlos Fernandes — autor português de banda desenhada
 José Manuel Fernandes — jornalista português
 Zé Caradípia (José Luiz Fernandes) — cantor, violonista e compositor brasileiro
 José Fernandes Veloso — bispo brasileiro
 José de Oliveira Fernandes — político brasileiro

Desambiguações de antropônimos